Theon McInsane, de son vrai nom Torsti Mäkinen, est né le  à Tampere, en Finlande. Il est connu pour être le vocaliste du groupe de hard rock : Lovex.

Voir aussi 

Chanteur finlandais
Naissance en juillet 1982
Chanteur de hard rock